Клод Авели́н (Авли́н; , псевд.; наст. имя — Евгений (Эжен) Авцин (), 19 июля 1901 — 4 ноября 1992) — французский писатель, поэт, издатель, участник движения Сопротивления.

Биография 
Родился в Париже 19 июля 1901 года в семье еврейских эмигрантов, уехавших из Российской империи  в 1891 и получивших французское гражданство в 1905 году. Учился в престижном лицее Генриха IV, а затем в лицее Ош в Версале, куда переехали его родители. В 1915 пошёл добровольцем на фронт работать медбратом. Затем он учился в парижском лицее Жансон-де-Сайи, но из-за проблем со здоровьем учёбу пришлось оставить. В 1918—1919 году жил в городе-курорте Ле-Канне, где начал сочинять стихи, взяв псевдоним Клод Авелин.

В 1919 году он публикуется в журналах. Узнав о том, что Клод мечтает познакомиться с известным французским писателем Анатолем Франсом (Anatole France),  его друг, художник Роберт Лё Венёр (Robert Le Veneur (René Robert Jaeger) осуществляет его мечту.  В 1920 году Клод возвращается в Париж, где работает в арт-журнале. В 1922 году он открывает своё собственное издательство «Chez Claude Aveline éditeur», однако вскоре из-за очередного недуга следующие четыре года он проводит в клинике на горном курорте Фон-Ромё-Одейо-Виа. Там он знакомится с будущим кинорежиссёром Жаном Виго (много лет спустя, в 1951 году, Авелин учреждает премию его имени, присуждаемую молодым режиссёрам, а затем 25 лет возглавляет жюри).

Из-за болезни Клод освобождён от государственной службы и поэтому смог полностью посвятить себя писательской карьере. Во время немецкой оккупации Франции он активно участвует в движении Сопротивления. В 1952 году Авелин получает гран-при Общества литераторов (), а в 1955 — «Prix Italia» за работу над радиоспектаклями.

С 1950 года жил в Париже, в доме №12 на улице Теофраста Ренодо (). Умер 4 ноября 1992 года.

Творчество 
Ранние произведения писателя написаны в традициях критического реализма, с тщательным психологическим анализом (тетралогия «Жизнь Филиппа Дени»), однако широкую известность и популярность ему принесли детективные романы, объединенные единым персонажем — инспектором Фредериком Бело. Уже в первом романе («Двойная смерть Фредерика Бело») тот погибает и последующие книги из этой серии повествуют о его более ранних расследованиях.

В годы оккупации под псевдонимом Меневр () он написал повесть «Мёртвое время», посвящённую Сопротивлению.

Творчество Клода Авелина очень широко и разнообразно: это книги для детей, исследования, посвященные Анатолю Франсу (которого он считал своим учителем), эссе о писателях и художниках, сценарии к радиоспектаклям.

Романы 
Квадратура судьбы
 «Рассвет» (, 1928; рус. перевод, 1937)
 «Узник» (, 1936; рус. перевод «Заключённый», 1937)
 «Вес огня» (, 1959)
 «Гофман Канада» (, 1977)

Жизнь Филиппа Дени
 «Госпожа Майяр» (, 1930)
 «Конец госпожи Майяр» (, 1930)
 «Любовь и ненависть» (, 1952)
 «Филипп» (, 1955)
 Единое издание под названием «Жизнь Филиппа Дени» выпущено в 1963 году.

Полицейская серия (перечень по хронологии действия)
 «Абонент линии У» (, 1947, послед. ред. 1973)
 «Вагон 7, место 15» (, 1937, послед. ред. 1984)
 «Источник» (, 1947)
 «Кошачий глаз» (, 1970, послед. ред. 1984)
 «Двойная смерть Фредерика Бело» (, 1932, послед. ред. 1984)
 Полное издание выпущено в 1987 году

Повести и рассказы 
 «Человек фалерский»: басни (, 1935)
 «Баба Диен и Кусок сахара»: роман для детей (, 1937)
 «Мёртвое время» (, 1944, под псевдонимом Меневр)
 «Что ещё?»: рассказы для детей (, 1946)
 «Дерево Тик-так»: рассказы для детей (, 1950)
 «Неожиданный бестиарий» (, 1952)
 «Из любви к ночи»: детективные рассказы (, 1956)
 «Это правда, но я не верю»: рассказы (, 1960)

Экранизации 
 1964 — 5-серийный телефильм «Абонент линии У» по одноимённому роману и сценарию Клода Авелина ()
 1973 — телефильм «Источник» (по одноимённому роману; )

Афоризмы 
 Клоду Авелину принадлежит всемирно известная крылатая фраза (неоднократно переиначенная): «Не существует плохих жанров, есть только плохие писатели» (). Впервые она появилась в предисловии к первому его детективному роману «Двойная смерть Фредерика Белло».

Примечания

Ссылки 

 Une heure avec CLAUDE AVELINE par Frédéric Lefévre. Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques : hebdomadaire d’information, de critique et de bibliographie. 1932-10-22. 1-2 p. : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6452097g.image.r=VENEUR.f2.hl
 Souvenirs sur Anatole France. L’Ère nouvelle 9 novembre 1925 . https://www.retronews.fr/journal/l-ere-nouvelle/9-novembre-1925/383/1544107/3

Писатели Франции XX века
Авторы детективной прозы
Литераторы, известные под псевдонимами